Бајазит може бити:

 Бајазит I, османски султан од 1389. до 1402. године
 Бајазит II, османски султан од 1481. до 1512. године
 Принц Бајазит, османски принц